Воренвил има више значења:
 Воренвил (Јужна Каролина)
 Воренвил (Илиноис)